Mas de Martí (Batea). Edifici del municipi de Batea (Terra Alta)
 Mas de Martí (Pla de Santa Maria). Edifici del municipi del Pla de Santa Maria (Alt Camp)